Marçay (Indre-et-Loire)
 Marçay (Vienne)